François de La Rochefoucauld peut désigner :
 François  de La Rochefoucauld (-1516), chambellan des rois Charles VIII et Louis XII
 François II de La Rochefoucauld (1494-1533)
 François III de La Rochefoucauld (1521-1572)
 François IV de La Rochefoucauld (1554-1591)
 François de La Rochefoucauld (1558-1645)
 François V de La Rochefoucauld (1588-1650)
 François VI de La Rochefoucauld, (1613-1680) écrivain et militaire français
 François VII de La Rochefoucauld (1634-1714)
 François VIII de La Rochefoucauld (1663-1728)
 François de La Rochefoucauld (1672-1739)
 François XII de La Rochefoucauld (1747-1827)
 François XIII de La Rochefoucauld (1765-1848)